Голландец — многозначный термин.

 Голландец — представитель коренного населения Нидерландов.
 Голландец — бродвейский театр, расположенный в Театральном квартале Нью-Йорка (США). 
 Голландец — чёрно-белый документальный фильм 1964 года голландского режиссёра Берта Ханстра.